Bradford Park Avenue AFC (celým názvem: Bradford Park Avenue Association Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Bradford v metropolitním hrabství West Yorkshire. Založen byl v roce 1907. Od sezóny 2012/13 hraje v National League North (6. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Horsfall Stadium s kapacitou 3 500 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1907 – Bradford Park Avenue AFC (Bradford Park Avenue Association Football Club)
 1974 – zánik
 1977 – obnovena činnost pod názvem Bradford Park Avenue AFC (Bradford Park Avenue Association Football Club)

Získané trofeje 
 Leeds Workpeople's Hospital Cup ( 1× )
 1895/96

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 Čtvrtfinále: 1912/13, 1919/20, 1945/46
 EFL Cup
 3. kolo: 1962/63, 1963/64
 FA Trophy
 4. kolo: 1998/99
 FA Vase
 2. kolo: 1994/95

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1907–1908: Southern Football League (Division One)
 1908–1914: Football League Second Division
 1914–1921: Football League First Division
 1921–1922: Football League Second Division
 1922–1928: Football League Third Division North
 1928–1950: Football League Second Division
 1950–1958: Football League Third Division North
 1958–1961: Football League Fourth Division
 1961–1963: Football League Third Division
 1963–1970: Football League Fourth Division
 1970–1974: Northern Premier League
 1989–1990: Central Midlands League (Supreme Division)
 1990–1991: North West Counties League (Division Two)
 1991–1995: North West Counties League (Division One)
 1995–2001: Northern Premier League (Division One)
 2001–2004: Northern Premier League (Premier Division)
 2004–2005: Conference North
 2005–2006: Northern Premier League (Premier Division)
 2006–2007: Northern Premier League (Division One)
 2007–2008: Northern Premier League (Division One North)
 2008–2012: Northern Premier League (Premier Division)
 2012–2015: Conference North
 2015– : National League North

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1907